

События 
 Витовт провозглашён королём Литвы. Разрыв польско-литовской унии. Витовт уступает Жемайтию Тевтонскому ордену и заключает с ним союз. Витовт занимает Смоленск.
 Император Мануил II Палеолог обратился за помощью к Королевству Франции. Маршал Бусико отплыл с 4 кораблями и высадил у Константинополя 600 рыцарей и 1600 стрелков. Блокада снята с суши и с моря. Баязид I отступил, несколько крепостей в Европе и Азии были взяты Мануилом и Брусико.
 24 сентября — Войска Тимура перешли Инд и вторглись в Индию. 17 декабря — При Панипате Тимур разбил султана Махмуда Туглука, взял и разграбил Дели.
 После смерти Чжу Юаньчжана придворная клика возводит на престол его внука Чжу Юньвэня.
 1398—1400 — Король Вьетнама Чан Тьеу Де.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1398 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1398 году
 24 июня — Чжу Юаньчжан, китайский император, основатель династии Мин.
 Султан Сиваса Бурханеддин Сиваси (1345—1398).

См. также